Le district de Hanjiang (涵江) est une subdivision administrative de la province du Fujian en Chine.
 Le district de Hanjiang (邗江) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Voir aussi
Han Jiang, nom de plusieurs cours d'eau de Chine.

Homonymie de toponyme